Sarning heißen folgende geographische Objekte:

 Sarning (Gemeinde Waidhofen an der Thaya-Land), Ortschaft und Katastralgemeinde im Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Sarning (Gemeinden Garsten, Steyr), Ortschaft von Garsten, Bezirk Steyr-Land, und Katastralgemeinde der Stadt Steyr, Oberösterreich